Patarino – movimento sorto in seno alla Chiesa milanese medievale
 Carmine Santo Patarino – politico italiano
 Chiara Patarino – scrittrice italiana
 Giambattista Patarino – medico e dirigente sportivo italiano